Intel Software Network
 Interstellar Network News
 Initial Sequence Number